Osoby o tym nazwisku:
 Benito Stefanelli − włoski aktor telewizyjny i filmowy, kaskader
 Simonetta Stefanelli − włoska aktorka filmowa i telewizyjna